Orca hace referencia a varios artículos:

Biología 
 Orcinus orca, especie de cetáceo vulgarmente conocida como ballena asesina;

Artes
 Orca Symphony No. 1 sinfonía del músico Serj Tankian;
 Orca, la ballena asesina, película estadounidense de 1977;

Informática
 Orca (software), lector de pantalla de software libre desarrollado por el proyecto GNOME;

Lugares
 Orca (Fundão), freguesia portuguesa del municipio de Fundão;
 Orca Inlet, entrante marino en la costa meridional de Alaska;